

Persone
 Francesco Nannetti (1926-1956) – carabiniere italiano
 Neri Nannetti, propr. Nerino Nannetti (1889-1962) – artista e scrittore italiano
 Niccolò Nannetti (1675-1749) – pittore italiano
 Nino Nannetti (1906-1937) – antifascista italiano
 Oreste Ferdinando Nannetti, noto con lo pseudonimo di NOF4 (1927-1994) – pittore e graffitista italiano
 Vieri Nannetti (1895-1957) – artista, scrittore e pittore italiano

Altro
 Divisione Garibaldi "Nino Nannetti" – formazione partigiana durante la Resistenza italiana